Сэр Винсент Брайан Уиглсуорт (Sir Vincent Brian Wigglesworth, 17 апреля 1899 — 11 февраля 1994) — английский учёный, преподаватель и энтомолог, специалист по физиологии насекомых. Член Лондонского королевского общества (1939), президент Королевского энтомологического общества (1949—1950, 1963—1964). Обладатель нескольких почётных титулов и наград (Командор ордена Британской империи, CBE, 1951; Королевская медаль, 1955). Автор классического труда «Insect Physiology» (1934), после выхода которого автора стали называть «отцом физиологии насекомых».

Биография 
Родился 17 апреля 1899 года в городе Керкем, Файлд, Ланкашир, Великобритания). Учился в Колледже Гонвилл-энд-Киз.
После военной службы во Франции во время Первой мировой войны (офицером артиллерии в Royal Field Artillery) Уиглсуорт закончил свое образование в Кембриджском университете и больнице Святого Томаса в Лондоне.
В 1928 году женился на Mabel Katherine Semple, ставшей иллюстратором детских книг (умерла в 1986), у них было 4 детей (три сына и дочь).
Он читал лекции по медицинской энтомологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, а затем читал энтомологию сначала в Лондонском университете, а потом в Кембриджском университете. В 1943 году он был назначен директором отдела сельскохозяйственных исследований Совета физиологии насекомых в Кембридже (Agricultural Research Council Unit of Insect Physiology in Cambridge). Директором пробыл до 1967 года. В 1955—1974 годах был главным редактором журнала «The Journal of Experimental Biology».

В 1951 году получил звание Командор ордена Британской империи (CBE).

В 1964 году был посвящен в рыцари.

Его классический труд «Insect Physiology» (1934) часто называется основанием нового направления энтомологии — физиологического, а его самого — «отцом физиологии насекомых».

Умер 11 февраля 1994 года в Кембридже (Великобритания).

Признание 
В честь Уиглсуорта названа награда «The Wigglesworth Memorial Lecture and Award», которая с 1996 года раз в четыре года вручается от имени Королевского энтомологического общества за крупный вклад в энтомологию.

 Член Лондонского королевского общества (1939)
 Командор ордена Британской империи (1951)
 Королевская медаль (1955)
 Медаль Фринк (1978)
 Dutch Swammerdam medal (1966)
 Czech Gregor Mendel gold medal (1967)
 Почётный член Royal Danish Academy of Science
 Почётный член энтомологических обществ США, Египта, Индии, Нидерландов и Швейцарии
 Founders' Memorial Award (2005, Энтомологическое общество Америки)
 Круновская лекция (1948)
 Президент Королевского энтомологического общества (1949—1950, 1963—1964)
 Член Американской академии искусств и наук
 Иностранный член Национальной академии наук США (1971)
 Президент Association of Applied Biologists (1966—1967)
 Бактерия Wigglesworthia glossinidia, живущая в мухе Цеце, была названа в честь Уиглсуорта.

Основные труды 
Автор 264 статей и 9 книг, многие из которых были переизданы и переведены на другие языки.
 Insect physiology. 8th ed. London ; New York : Chapman and Hall, 1984 (1st edition — 1934)
 La vie des insectes. Lausanne; [Paris] : Éditions Rencontre, 1971
 Physiologie des insectes. Paris, Dunod; (Bordeaux), 1959
 The Physiology of insect metamorphosis. Cambridge: the University press, 1954
 The Principles of insect physiology. [4th edition.] London: Methuen, 1950 (1th edition — 1939)
 The Control of Growth and Form. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1959
 The Life of Insects. London: Wiedenfeld and Nicolson, 1964

Примечания

Литература 
 
 
 
 Gupta B.L. 1990 ‘V.B.W. 90’: A birthday present for the Journal. J. Ins. Physiol. 36,295—305.
 Locke M. 1992 Professor Sir Vincent B. Wigglesworth biography and contributions to insect morphology and embryology for the 1992 Distinguished International Award. Int. J. Ins. Morphol. Embryol. 21, 101—115.
 Locke M. 1994 Obituary, Professor Sir Vincent B. Wigglesworth, C.B.E., M.D., F.R.S. (1899—1994). J. Ins. Physiol. 40, 823—826.
 Maddrell S. 1992 Professor Sir Vincent Wigglesworth, C.B.E., M.D., F.R.S. The Caian.
 Wigglesworth V.B. 1979 Some memories: interview with Sir Vincent Wigglesworth, Fellow and Emeritus Quick Professor of Biology. The Caian , 30—44.

Ссылки 
 Vincent Brian (Sir) Wigglesworth.
 Beament, James. Obituary: Professor Sir Vincent Wigglesworth, The Independent on Sunday, 1994-02-16
 Sir Vincent Wigglesworth papers, University of Cambridge Janus archive (subscription required)
 

Энтомологи Великобритании
Энтомологи XX века
Умершие в Кембридже
Физиологи XX века
Физиологи по алфавиту
Физиологи Великобритании
Президенты Королевского энтомологического общества Лондона
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Профессора Кембриджского университета
Квикский профессор биологии (Кембриджский университет)
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Лондонской школы гигиены и тропической медицины
Энтомологи по алфавиту